Portobelo - cidade no Panamá
Portobello (Edimburgo) -  balneário localizado a cinco quilômetros a leste do centro da cidade de Edimburgo, na Escócia
Portobello Road - rua no bairro de Notting Hill, no distrito de Kensington e Chelsea, no oeste de Londres, na Inglaterra
Portobello S.A. - empresa brasileira do ramo de revestimentos cerâmicos
Cogumelo portobello - (Agaricus bisporus) é uma variedade da mesma espécie que o champignon, sendo uma versão mais madura e crescida

Veja também 
Porto Belo

Desambiguação